Kaltverformung und Kaltumformung sind Synonyme und bezeichnen die plastische Verformung von Metallen unterhalb der Rekristallisationstemperatur.

Von manchen Autoren wird jedoch zwischen Ver- und Umformung unterschieden, wobei:
 die Verformung eine ungezielte plastische Formänderung (z. B. beim Aufprall eines Automobils) bezeichnet und
 die Umformung eine gezielte plastische Formänderung.
Diese Unterscheidung ist irrelevant für die Vorgänge im Werkstoff; sie werden in Kaltumformung beschrieben.

Literatur 
 Joachim Rösler, Harald Harders, Martin Bäker: Mechanisches Verhalten der Werkstoffe. B.G. Teubner Verlag / GWV Fachverlage GmbH 2006, ISBN 978-3-8351-0008-4.
 Otto Graf: Versuche im Stahlbau. Dauerversuche mit Nietverbindungen. Springer Verlag Berlin Heidelberg GmbH, Berlin Heidelberg 1935.

Weblinks 
 Werkstofftechnik (abgerufen am 31. März 2016)

Metallkunde
fi:Metallin kylmämuokkaus